Maybank bezeichnet

 Maybank (Kreditinstitut), die Kurzform der Malayan Banking Berhad
 Maybank (Mississippi), Ort in den Vereinigten Staaten

den Familiennamen folgender Personen:

 Anthuan Maybank (* 1969), US-amerikanischer Leichtathlet
 Burnet R. Maybank (1899–1954), US-amerikanischer Politiker
 Burnet R. Maybank junior (1924–2016), US-amerikanischer Politiker